Trombe steht für:

 in der Meteorologie eine bestimmte Art von Wirbelstürmen, siehe Kleintrombe und Großtrombe (Tornado)
 in der Musik eine alte, italienische Bezeichnung für eine Trompete (ital.: tromba)
 in der Rühr- und Mischtechnik das durch einen Rührer erzeugte Strömungsbild an der Flüssigkeitsoberfläche, siehe Donut#Der Donut-Effekt

Trombe ist der Name folgender Personen:

 Félix Trombe (1906–1985), französischer Ingenieur und Höhlenforscher

Siehe auch:

 Trombe-Wand, Speicherwand zu passiven Nutzung der Sonnenenergie